In 2007 werd het 95ste Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol  en werd gespeeld van 2 december 2006 tot 6 augustus 2007. Remo werd de kampioen.

Voorronde

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
Bij gelijkspel gaat de club die het best presteerde in de competitie door.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
Bij gelijkspel gaat club door die in competitie best presteerde.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Braziliaans competitievoetbal 2007